Гипостаз (от гипо… и греч. stásis — застой) — скопление крови в капиллярной сети нижележащих частей тела и отдельных органов.
 Прижизненный гипостаз обусловлен сердечной недостаточностью и развивается вследствие венозного застоя.
 Гипостаз в лёгких возникает при вынужденном длительном положении ослабленного больного на спине. При этом ухудшается кровообращение в лёгочном круге, увеличивается кислородное голодание, часто развивается гипостатическая пневмония.
 Агональный гипостаз наблюдается при длительном умирании по мере ослабления деятельности сердца.
 Трупный гипостаз выявляется через 3-6 ч после смерти в виде фиолетовых или темно-багровых пятен на коже нижележащих частей трупа вследствие отекания крови. Время появления и интенсивность этих пятен имеют значение в судебно-медицинской практике для выяснения времени и механизма смерти.

Литература 
 Гипостаз — статья из Большой медицинской энциклопедии

Ангиология